«Скажите ей, что я её люблю» () — мелодраматический триллер французского режиссёра Клода Миллера. Фильм номинировался на премию «Сезар» в шести категориях: лучший актёр (Жерар Депардьё), лучшая актриса (Миу-Миу), лучшая режиссура, лучшая работа оператора, лучшая работа художника-постановщика, лучший звук.

Сюжет 
Сюжет фильма построен на основе романа американской писательницы Патриции Хайсмит «Этот сладкий недуг» (). 
Дави́д Мартино́ — бухгалтер. Каждую пятницу уезжает из города, якобы навестить родную мать. На самом деле его родители давно умерли, а он посвящает каждый уик-энд мыслям о женщине, которую знает с юности — о Лиз Дютийе. Но Лиз замужем за другим человеком, у неё есть сын. Однако Давид преследует её, пишет ей любовные письма, считает, что они созданы друг для друга, сходит с ума от любви.Основное действие фильма разворачивается в Савойе.

В ролях 
 Жерар Депардьё — Давид Мартино
 Доминик Лаффен — Лиз Дютийе 
 Миу-Миу — Жюльетт 
 Кристиан Клавье — Франсуа
 Клод Пьеплу — господин Шуэн
 Жозиан Баласко — Надин
 Жак Дени — Жерар Дютийе

Отзывы и критика 

«Вместо мотива уважения другой индивидуальности и признания суверенности личной жизни иного человека тут возникает контртема: невнимание, забвение и даже презрение по отношению к интересам ближних и дальних людей,» — пишет Сергей Кудрявцев в книге «3500 кинорецензий». Давид Мартино пренебрегает реальными отношениями с Жюльетт, целиком отдаваясь воображаемой любви к Лиз.

Примечания

Ссылки 
 Pierre Greenfield. Review: Dites-lui que je l’aime (This Sweet Sickness) Рецензия, опубликованная в Movietone News 66-67 (в марте 1981) 
 Сергей Кудрявцев. Скажите ей, что я её люблю. Мелодраматический триллер // 3500 кинорецензий. (Том 2)  — М.: Печатный Двор. 2008  
 Александр Брагинский. Жерар Депардье. Чрезмерный человек. — АСТ, Зебра Е, ВКТ — 2009

Фильмы Франции 1977 года
Фильмы France 3
Фильмы Клода Миллера
Экранизации произведений Патриции Хайсмит